El nombre propio Zulema hace referencia a varios artículos:

Nombre propio, utilizado habitualmente como nombre femenino, equivalente a Salomón o Suleimán.
 Çulema o Zulema, almojarife de Alfonso X el sabio (-1273).
 Zulema la Astróloga, astrónoma andalusí del siglo XIII
 Zulema (ópera)
 Leyenda de Zulema.
 artículos que comienzan con "Zulema"

Personas
Zulema (1947-2013), cantante de R&B estadounidense.

Topónimos
Cerro del Viso, uno de los Cerros de Alcalá (Alcalá de Henares) denominado también Monte Zulema o Suleimán
 Zulema (Alcalá del Júcar), población en el límite NE del municipio de Alcalá del Júcar.

Notas

Nombres femeninos
Arabismos